

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 35, w tym 23 podstawowe
 Marysin – część miasta Łódź w delegaturze Łódź-Bałuty
 Marysin – część miasta Łódź w delegaturze Łódź-Górna
 Marysin – część miasta Szklarska Poręba
 Marysin – przysiółek wsi Drozdowice Wielkie w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Wąsosz
 Marysin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta 
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze 
 Marysin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie 
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Fajsławice 
 Marysin – część wsi Nowa Wola w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Serniki
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków 
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski 
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Telatyn 
 Marysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce 
 Marysin – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań
 Marysin – część kolonii Nowa Żelazna w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Marysin – osada w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Marysin – część wsi Uścieniec w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola 
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów 
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów 
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń 
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn 
 Marysin – część wsi Kamieńszczyzna w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Marysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Strachówka 
 Marysin – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Marysin – przysiółek Baldwinowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Marysin – część wsi Czechów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Marysin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo 
 Marysin – część wsi Piaski w woj. wielkopolskim, pow. gostyńskim, gminie Piaski
 Marysin – część wsi Barce w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk

Inne 
 Marysin – nieistniejąca osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice

Zobacz też 
 Marysin Wawerski, Marysinek